Dyspozytor medyczny – osoba posiadająca wykształcenie medyczne oraz doświadczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, której głównym zadaniem jest przyjmowanie oraz obsługa zgłoszeń alarmowych i powiadomień (z numeru 999 oraz 112) o osobach znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
oraz dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego. Należy do jednego z elementów Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce.

Dyspozytor medyczny w Polsce

Kwalifikacje
Aby zostać dyspozytorem medycznym w Polsce należy m.in.:
 posiadać wykształcenie medyczne w kierunku ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu;
 posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych; 
  ukończyć kurs uprawniający do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego.od 01-01-2024r.

Ponadto dyspozytor medyczny ma obowiązek indywidualnego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności w ramach kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego, a także uczestniczyć w szkoleniach z
zakresu kompetencji psychologicznych zapobiegających stresowi na stanowisku pracy oraz służących wypracowaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem
zawodowym.

Zadania
Do głównych zadań dyspozytorów medycznych należy:
 przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach (z numeru 999 oraz 112) o osobach znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przy pomocy algorytmy zbierania wywiadu medycznego,
 ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
 przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy,
 przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia;
 współpraca z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego,
 powiadamianie o zdarzeniu SOR-ów lub innych jednostek szpitali jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia
 powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem (np. PSP, Policja),
 współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego.

Dyspozytor medyczny za granicą

Wielka Brytania
W Londyńskim Pogotowiu Ratunkowym ( - LAS) około 10% całego personelu zatrudnionego stanowią różnego rodzaju dyspozytorzy medyczni (Emergency Medical Dispatcher – EMD).
Dyspozytor medyczny w LAS nie musi posiadać doświadczenia w pracy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ani nawet wykształcenia medycznego, ale do ich dyspozycji (pod telefonem) pozostają doświadczeni  działający w ramach tzw. CSD (Clinical Support Desk).
Aby zostać dyspozytorem medycznym należy zgłosić chęć przez odpowiedni formularz on-line, a następnie wybrane osoby przechodzą różnego rodzaju testy i szkolenia które trwają od 8 do 10 tygodni.
EMD poza przyjmowaniem zgłoszeń alarmowych dysponują również różnymi rodzajami zespołów ratownictwa medycznego m.in.:
 Cycle Response Unit - CRU (jednoosobowe zespoły na rowerach)
 Motorcycle Response Unit - MRU (jednoosobowe zespoły na motocyklach)
 Emergency Ambulance (zespoły dwuosobowe)
 Helicopter Emergency Medical Service - HEMS (lotnicze zespoły w którym znajduje się lekarz)

Przypisy

Bibliografia
 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych